Василиск може да се отнася за:
 Флавий Василиск, византийски император
 Василиск (мъченик)
 Василиск Младши, Цезар, наследник на трона на император Зенон
 Василиск, митично създание
 Базилискуси, род гущери